Signalkugel steht für:
 in die Luft geschossener pyrotechnischer Effektsatz zur Signalgebung
 z. B. aus einer Signalrakete
 z. B. aus einer Seenotsignalpistole oder Signalpistole
 z. B. als Leuchtsatz einer Signalpatrone aus einer dafür vorgesehenen Schusswaffe
 z. B. als Leuchtsignalstern aus dem Becher einer Schreckschusswaffe
 Warnkugel am Signalseil einer Seilbahn, siehe Luftseilbahn #Flugverkehr
 sogenannte Flugwarnkugel am Erdseil einer Hochspannungs-Freileitung
 aufgezogenes Korbsignal bei Anwendung außerhalb der Bahntechnik, z. B. auf Türmen, am Strand
 Signalkugel (Kunstwerk)

Siehe auch:
 Leuchtkugel
 Leuchtgranate
 Ankerball
 Zeitball
 Times Square Ball